Lars Ivarsson (1939), tiratore svedese
Lars Ivarsson (1963), hockeista su ghiaccio svedese